Vogelheerd steht für:
 Vogelheerd (Hof), ein Gemeindeteil der kreisfreien Stadt Hof in Oberfranken
 Vogelheerd (Harz) (634 m), ein Berg im Harz bei Rothesütte, Stadt Ellrich, Landkreis Nordhausen, Thüringen, siehe Liste von Bergen im Harz
 Vogelheerd (Marburger Rücken) (370 m), höchster Berg im Gebirgszug Marburger Rücken bei Marburg, Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
 Vogelheerd (Richelsdorfer Gebirge) (419 m), ein Berg im Richelsdorfer Gebirge bei Blankenbach, Stadt Sontra, Werra-Meißner-Kreis, Hessen

Siehe auch:
 Vogelherd (Begriffsklärung)
 Voglherd
 Vogelheerd-Wotanseiche bei Karlsruhe, siehe Liste der Schonwälder in Baden-Württemberg